Łobżonka (osada)
 Łobżonka (osada leśna)
 Łobżonka (rzeka)